Als Hohenzollernturm werden oder wurden folgende Türme bezeichnet:

 Hohenzollernturm, denkmalgeschützter Aussichtspavillon in Bad Bertrich, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Hohenzollernturm, abgegangener Aussichtsturm (1895–1921) auf dem Wengeberg, in Breckerfeld, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen